Уали — многозначный термин:

Люди 
 Уали-хан (1741—1819) — хан Среднего жуза.
 Берик Уали (род. 1977) — пресс-секретарь президента Казахстана.
 Уали, Идир (род. 1988) — французский футболист алжирского происхождения.

Другое 
 Уали — памятники народного зодчества в Мангистауской области Казахстана.

См. также 
 Вали — общеупотребительная форма транскрипции